

Караоткель — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Караоткель — аул, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Караткуль